Hemecker ist der Familienname folgender Personen:

 Ralph Hemecker (* 1991), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur
 Wilhelm Hemecker (* 1955), österreichischer Literaturwissenschaftler und Biographie-Forscher